La herida luminosa puede referirse a:

 La herida luminosa, obra de teatro de Josep Maria de Sagarra.
 La película La herida luminosa, película de Tulio Demicheli, de 1956, basada en la obra de teatro.
 La película La herida luminosa, película de José Luis Garci, de 1997, basada en la obra de teatro.